Константи́н Вита́льевич Крю́ков (род. 7 февраля 1985, Москва, СССР) — российский киноактёр, ювелир.

Биография 
Константин Крюков родился 7 февраля 1985 года в Москве в семье актрисы Елены Сергеевны Бондарчук (1962—2009) и доктора философских наук Виталия Дмитриевича Крюкова (род. 11 января 1949). Константин приходится внуком советскому режиссёру и актёру Сергею Фёдоровичу Бондарчуку и актрисе Ирине Константиновне Скобцевой, племянником Фёдору и Наталье Бондарчукам.

Детство провёл в Швейцарии. По настоянию деда окончил с отличием художественную школу в Цюрихе. Учился в школе при посольстве Германии в Москве, при этом 10-й и 11-й классы окончил экстерном.

В 2001 году в возрасте 16 лет стал одним из самых молодых выпускников Американского института геммологии (GIA) (Московский филиал) и дипломированным геммологом — специалистом по драгоценным камням. В том же году поступил в филиал МГЮА, который окончил в 2006 году.

С 18 лет играет в кино и снимается в телевизионных проектах. Актёрский дебют состоялся в 2005 году, когда Константин появился на экранах страны в роли «Джоконды» в фильме «9 рота».

Увлекается живописью (есть собственная художественная мастерская в Праге), ювелирным искусством, фотографией, плаванием, чтением.

В 2012 году снялся в клипе Леры Кондры «Это не правда».

Ювелирное дело 

Константин Крюков с детства увлечён ювелирным искусством. Первым украшением, созданным им в возрасте 17 лет, был подарок матери — кольцо, имеющее уникальный закреп бриллианта. С тех пор Крюков каждый год самостоятельно разрабатывает дизайн украшений для подарков близким. В 2005 году выступил автором дизайна колец для собственной свадьбы. Позднее эскизы этих колец легли в основу для создания серийных украшений. В 2007 году начал создавать авторские ювелирные коллекции. В 2009 году совместно с британской компанией The Saplings выпустил свою первую ювелирную коллекцию под названием «Выбор».

Семья 

 дедушка — Сергей Фёдорович Бондарчук (1920—1994), режиссёр, сценарист, актёр, народный артист СССР (1952). Герой Социалистического Труда (1980), лауреат Ленинской (1960), Сталинской премии I степени (1952) и Государственной премии СССР (1984), обладатель кинопремии «Оскар» (1969).
 бабушка — Ирина Константиновна Скобцева (1927—2020), актриса, народная артистка РСФСР (1974).
 мать — Алёна Бондарчук (1962—2009), актриса.
 отец — Виталий Дмитриевич Крюков — предприниматель, доктop философии, геммолог
 тётя — Наталья Бондарчук (род. 1950), актриса, режиссёр, заслуженная артистка РСФСР (1977), заслуженный деятель искусств РФ (2009).
 дядя — Фёдор Бондарчук (род. 1967), режиссёр, сценарист, актёр, продюсер.
 брат — (единокровный) — Леонид Крюков, юрист.
 первая супруга — Евгения Варшавская (род. 1983).
 дочь — Юлия Крюкова (род. 7 сентября 2007)
 вторая супруга — Алина Алексеева (род. 1 января 1985; Саратов) — пиар-менеджер с образованием — юридическим и государственное управление, свадьба состоялась 26 мая 2013 года.
 двоюродный брат — Иван Бурляев (род. 1976), композитор, актёр.
 двоюродная сестра — Мария Бурляева.
двоюродный брат — Сергей Бондарчук-младший (род. 1991), актёр.

Фильмография 
  — 9 рота — рядовой Петровский «Джоконда»
  — Жара — Костя
  — Любовь как любовь — Михаил Прорва
  — Три полуграции — Павел Арсеньевич Гущин, начинающий писатель
  — Девять месяцев — Саша
  — Дочки-матери — Константин Скворцов
  — Нулевой километр — Артур
  — Сокровище: Страшно Новогодняя сказка — Дед Мороз / Лёша Городков
  — Звезда империи / Zvezda Imperii — князь Андрей Владимирович
  — Пикап: съём без правил — Андрей
  — Солдаты 16: Дембель неизбежен — Андрюша Ландышев
  — Пистолет Страдивари — адвокат
  — Одноклассники — Федя «Батон»
  — На крючке! — Костя / Александр Власов
  — Без следа — Филипп Рыбаков
  — Generation П — эпизод
  — Лекарство для бабушки — Женя Писарев
  — Ласточкино гнездо — Роман
  — Огуречная любовь — Илья Воронин
  — Соло на саксофоне — Эдуард Новиков
  — С Новым годом, мамы! (новелла «Война мам») — Ярослав
  — Всё просто! — Женя
  — Второе восстание Спартака — Спартак
  — Что творят мужчины! — Ярик
  — Студия 17 — Максим (1 серия)
  — Вот это любовь! — Костик
  — Не женское дело — Виктор
  — Кукушечка — Костя Андриевский
  — Пока ещё жива — Рома
  — Чемпионы — Антон Сихарулидзе
  — Спираль — Стас / Тамерлан
  — В Москве всегда солнечно — Серёга
  — Тайна тёмной комнаты
  — Одной левой — Денис, жених Софи
  — Луна-луна — Влад Соколов
  — Бармен — Артур
  — Пенсильвания — Борис Алексеевич Морозов, старший следователь по особо важным делам ГУ СК РФ, подполковник юстиции
  — Опасные каникулы — папа Серёжи
  — Вечный отпуск — Андрей
  — Держи удар, детка! — Лёня
  — Помню — не помню! — Максим, муж Лизы
  — Убежать, догнать, влюбиться — Борис
  — Культ — Эдуард Левински
  — Вурдалаки — Андрей
  — Спасти Пушкина — Александр Сергеевич Пушкин
  — Жги! — камео
  — Новогодний переполох — Дима
  — Беглецы / Begletsy — Алекс
  — Живи своей жизнью — Дмитрий
  — Крым — Сергей
  — Легенда Феррари — Яша Попов, помощник Елены
  — Грозный — князь Андрей Курбский
  — Серебряный волк — Александр Волков (в молодости)
  — Без правил — Михаил Владимирович Варнаков, бизнесмен
  — Наследие — Константин Маркович Рогов, специальный представитель президента по вопросам медицины и здравоохранения
  — Красный Яр (телесериал) — Эдмонт Марешаль (главная роль)

Дубляж 
 2013 — Самолёты — Дасти Полейполе (Дейн Кук)
 2014 — Самолёты: Огонь и вода — Дасти Полейполе (Дейн Кук)

Телевизионные проекты 
 9 месяцев (Первый канал)
 Три полуграции (Россия)
 Любовь как Любовь (Первый канал)
 Дочки-матери (СТС)
 Звезда Империи (Россия)
 Дуэль (Россия-2), ведущий
 Православная планета (Россия-2), 3 серия, ведущий

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Konstantin Kryukov IMDb
 Константин Крюков на Кинопоиск.ру
 https://web.archive.org/web/20190520084451/http://krukovcollection.com/
 Официальный канал на youtube

Константин Витальевич
Выпускники МГЮА